Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln, een stadsdeel van München
Thalkirchen (München), een buurt van München
Thalkirchen (metrostation), een station van de metro van München